Racing Club de Avellaneda, club de futbol argentí
 Club Atlético Racing de Córdoba, club de futbol argentí
 Racing Athletic Club de Olavarría, club de futbol argentí
 Koninklijke Racing Club Genk, club de futbol belga
 Koninklijke Racing Club Mechelen, club de futbol belga
 Racing Club de Ferrol, club de futbol espanyol
 Racing Club Portuense, club de futbol espanyol
 Real Racing Club de Santander, club de futbol espanyol
 Racing Club de Madrid, club de futbol espanyol
 Racing Club de France, club esportiu francès
 Racing Club de Lens, club de futbol francès
 Racing Club de Strasbourg, club de futbol francès
 Racing Club de Narbonne Méditerannée, club de rugbi francès
 Racing Club Haïtien, club de futbol haitià
 Racing Athlétic Club de Casablanca, club de futbol marroquí
 Racing Club de Montevideo, club de futbol uruguaià